Boñar kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Boñar (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de León, 
 Boñar (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de León, 

Robotskapade Spanienförgreningar